Mikawa může být:
 provincie Mikawa – historická provincie v Japonsku
 zátoka Mikawa – zátoka na jihu japonského ostrova Honšú